

Prénom 
Lakhdar est un prénom et peut faire référence à :

 Lakhdar ( -1909), maître soufi de la confrérie Tijaniyya ;
 Lakhdar Adjali (1972-), ancien joueur de football algérien ;
 Lakhdar Belloumi (1958-), ancien joueur de football algérien ;
 Lakhdar Bentaleb (1988-), joueur de football algérien ;
 Lakhdar Bentobal (1923–2010), ancien combattant de la résistance algérienne ;
 Lakhdar Boumediene, citoyen de Bosnie-Herzégovine, maintenu dans les camps de détention de Guantanamo Bay des États-Unis ;
 Lakhdar Brahimi (1934-), diplomate algérien.
 Pour les articles sur les porteurs de ce prénom, voir :

Patronyme 

 Lafif Lakhdar (1934-2013), écrivain et journaliste franco-tunisien ;
 Mohammed Lakhdar-Hamina (1930-), réalisateur et scénariste algérien ;
 Mohamed Lakhdar Maougal, philosophe algérien ;
 Sidi Lakhdar Ben Khlouf, poète du melhoun au , comptant parmi les saints patrons de la région de Mostaganem, Algérie ;
 Ziad Lakhdar, homme politique tunisien.

Voir aussi 
 Algérie
 Daïra de Sidi Lakhdar : district dans la wilaya de Mostaganem en Algérie
 Bekkouche Lakhdar : commune de la wilaya de Skikda en Algérie
 Kef Lakhdar : commune de la wilaya de Médéa en Algérie
 Lakhdaria : commune de la wilaya de Bouira en Algérie
 Oued Lakhdar : commune de la wilaya de Tlemcen dans le nord-ouest de l'Algérie
 Sidi Lakhdar : commune de la wilaya d'Aïn Defla en Algérie
 Sidi Lakhdar, Mostaganem : commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie

 Maroc
 Jbel Lakhdar : petite montagne ou colline au Maroc
 Lakhdar : rivière au Maroc
 Loued Lakhdar : petit bourg et commune rurale au Maroc

Source de la traduction 

Prénom